El término Paraciencia se asocia comúnmente a temas científicos subsidarios y accesorios, alejados de la corriente principal establecida y los paradigmas actuales.

 Parasicología
 Paralingüística
 Paramédico
 Anexo:Paraciencias